Крушиньский — фамилия. Известные носители:
 Крушиньский, Влодзимеж — польский шахматист, международный мастер (1982).
 Крушиньский, Северин — польский кинооператор.

См. также